Mariola (pombo) — raça portuguesa de pombo
 Mariola (doce) — doce tradicional brasileiro
 Moledros — montículos de pedras para assinalar trajetos ou marcos notáveis em zonas montanhosas